Мексичко царство се може односити на:
Прво мексичко царство
Друго мексичко царство